Frank Williams (1931–2022) angol színész
 Frank Williams (1942–2021) brit autóversenyző